Соломоник — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Соломоник, Абрам Бенцианович (род. 1927) — израильский учёный, филолог, автор русско-ивритских и иврит-русских словарей, семиотик.
 Соломоник, Инна Наумовна — российская исследовательница восточного и европейского театра кукол, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник музея Центрального театра кукол им. С. Образцова (Москва).
 Соломоник, Элла Исааковна (1917—2005) — известный историк древнего мира, эпиграфист, исследователь античных государств Северного Крыма.